Чемпионат Европы по боксу 2002 года прошёл в Перми (Россия) с 12 по 21 июля. Это был 34 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). В турнире приняли участие 233 спортсмена из 38 стран. Это был последний чемпионат Европы, на котором награды разыгрывались в 12 весовых категориях.

Медалисты

Поединки

Минимальный вес (— 48 кг)

Наилегчайший вес (— 51 кг) 

Отборочные поединки:
 12 июля 2002: Рустамхаджа Рахимов (Германия) я.п.о.(3) Миклош Рат (Венгрия)

Легчайший вес (— 54 кг) 

Отборочный этап:
 Али Аллаб (Франция) 26:22 Сервин Сулейманов (Украина)

Полулёгкий вес (— 57 кг) 

Отборочный раунд:
 12 июля 2002: Олег Ефимович (Украина) 23:13 Андрей Исаев (Болгария)
 12 июля 2002: Раимкуль Малахбеков (Россия) 22:7 Хюсню Коджабас (Нидерланды)
 12 июля 2002: Маджид Йелили (Швеция) 27:11 Джордж Фокош (Венгрия)

Лёгкий вес (— 60 кг) 

Отборочный этап:
 12 июля: Фархад Аджалов (Азербайджан) я.п.о.(3) Бенвенида Паскуаль (Испания)
 12 июля: Видас Бичулаитис (Латвия) 31:13 Гийом Саленг (Франция)
 12 июля: Борис Георгиев (Болгария) 23:13 Араик Шахбазян (Чехия)

Полусредний вес (— 63.5 кг) 

Отборочный раунд:
 13 июля 2002: Али Ару (Германия) 20:11 Альберт Стариков (Эстония)
 13 июля 2002: Тофик Ахмедов (Азербайджан) я.п.о.(3) Варлам Харцилава (Греция)
 13 июля 2002: Вилли Блен (Франция) я.п.о.(2) Арсен Доко (Албания)
 13 июля 2002: Патрик Богере (Швеция) я.п.о.(3) Хайне Гарсиа-Виллиараго Бернехо (Испания)
 13 июля 2002: Артур Бояновский (Польша) 17:15 Дан Йон Йонут (Румыния)
 13 июля 2002: Сергей Быковский (Белоруссия) 29:7 Роберт Мацик (Венгрия)
 13 июля 2002: Брунет Замора (Италия) 15:10 Барри Моррисон (Шотландия)
 13 июля 2002: Милан Иванович (Югославия) 22-22 (решение судей) Мартин Халас (Чехия)
 13 июля 2002: Борна Каталинич (Хорватия) 21:9 Мустафа Абдалла (Израиль)
 13 июля 2002: Владимир Кравец (Украина) 21:10 Майкл Келли (Ирландия)
 13 июля 2002: Димитр Штилянов (Болгария) я.п.о.(3) Кадир Кор (Турция)
 13 июля 2002: Роман Хаджиленко (Молдавия) 11:9 Дарюс Марчукаитис (Литва)

Первый средний вес (— 67 кг) 

Отборочный этап:
 12 июля Вилмаш Балог (Венгрия) — Перо Веочич (Хорватия) 31:22
 12 июля Руслан Хаиров (Азербайджан) — Сергей Мелис (Эстония) 14:8
 12 июля Тимур Гайдалов (Россия) — Оран Остурк (Нидерланды) 17:5
 12 июля Спас Генов (Болгария) — Джеймс Мур (Ирландия) 24:14
 12 июля Ксавье Ноэль (Франция) — Зоран Митрович (Югославия) 25:9

Средний вес (- 71 кг) 

Отборочный раунд:
 12 июля: Геард Аетович (Югославия) 16:7 Бенжамин Калинович (Швеция)
 12 июля: Дамьен Бертю (Франция) я.п.о.(3) Ив Штудер (Швейцария)
 12 июля: Лукаш Вилашек (Германия) 18:9 Анатол Кавтарадзе (Грузия)
 12 июля: Джавид Тагиев (Азербайджан) я.п.о.(3) Сеньер Хавьер Вего (Испания)
 12 июля: Андрей Михайлов (Болгария) 21:14 Грачья Оганесян (Армения)
 12 июля: Андрей Мишин (Россия) 17:13 Виктор Поляков (Украина)
 12 июля: Димитри Сердюк (Нидерланды) 29:14 Михаил Билак (Чехия)
 12 июля: Мариан Симион (Румыния) 32:13 Йожеф Нёть (Венгрия)
 12 июля: Бюлент Улусой (Турция) 14:12 Мирослав Новосада (Польша)
 12 июля: Константин Яновский (Израиль) 13:7 Саввас Коккиной (Кипр)
 12 июля: Роландас Ясявичус (Литва) я.п.о.(3) Джон Дёдде (Ирландия)

Второй средний вес (— 75 кг) 

Отборочный раунд:
 13 июля 2002: Карой Бальжаи (Венгрия) я.п.о.(2) Хота Ебис Мота (Испания)
 13 июля 2002: Иван Деркаченко (Молдавия) неявка Хани Наси (Македония)
 13 июля 2002: Никола Секлоча (Югославия) 24:19 Мирослав Кряпштул (Литва)
 13 июля 2002: Лучиан Буте (Румыния) 18:8 Гайдарбек Гайдарбеков (Россия)

Полутяжёлый вес (— 81 кг) 

Отборочный раунд:
 12 июля 2002: Магомед Арипгаджиев (Белоруссия) 17:9 Клементе Руссо (Италия)
 12 июля 2002: Михаил Гала (Россия) 13:3 Григоре Раско (Румыния)
 12 июля 2002: Иван Рибак (Югославия) 15:6 Давид Гегешидзе (Грузия)
 12 июля 2002: Юха Пека Руокола (Финляндия) 17:12 Рудольф Край (Чехия)
 12 июля 2002: Виталиюс Субачус (Латвия) 23:12 Андрес Нэльсен (Дания)
 12 июля 2002: Йылдырым Тархан (Турция) 17:5 Михаил Мунтян (Молдавия)

Первый тяжёлый вес (— 91 кг)

Супертяжёлый вес (+ 91 кг)

Ссылки 
 Результаты
 Итоги

2002
2002 год в боксе
Международные спортивные соревнования в Перми
Международные соревнования по боксу в России
Спорт в России в 2002 году
бокс
Чемпионаты Европы в России
Июль 2002 года
2000-е годы в Пермском крае